Илья́ Фёдоров:
 Фёдоров, Илья (?—1770) — бакалавр Московского университета.
 Фёдоров, Илья Николаевич (род. 1955) — управляющий директор НПО «Сатурн».
 Фёдоров, Илья Сергеевич (род. 1985) — российский футболист, игрок в мини-футбол.